Das Bad auf der Tenne – film del 1943 diretto da Volker von Collande
Das Bad auf der Tenne – film del 1956 diretto da Paul Martin